Safi, Málta egyik helyi tanácsa
 Safi (zenekar)
Hasonló
 Szafi, város Marokkóban (nyugati nyelvi átírásokban: Safi)